Camarones puede referirse a:

 camarón, nombre vulgar de los carídeos, infraorden de crustáceos;
 Camarones, comuna de Chile;
Camarones, localidad de Chile;
 Caleta Camarones, localidad de Chile;
 Camarones, localidad de la Argentina;
 Camarones, división administrativa de Colombia;
 Camarones, localidad de Puerto Rico;
 río Camarones, río de Chile;
 valle de Camarones, valle en Chile;
 estación Camarones, estación del metro de la Ciudad de México.